Флор де Коразон има више значења:

 Флор де Коразон (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Коразон (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Коразон (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику